Goldbach (Ilmtal-Weinstraße), een Ortsteil van van de gemeente Ilmtal-Weinstraße in de Duitse deelstaat Thüringen
Goldbach (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Goldbach (Nessetal), een Ortsteil van de gemeente Nessetal in de Duitse deelstaat Thüringen
Goldbach-Altenbach, een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Zlatý Potok (Duits: Goldbach), een plaats in Tsjechië

Personen
Christian Goldbach, een Duits-Pruisische wiskundige
Vermoeden van Goldbach, een bekend onopgelost vermoeden vernoemd naar bovenstaand wiskundige